Molden steht für:
 Molden (Sogn og Fjordane), Berg in der Gemeinde Luster, Provinz Sogn og Fjordane, Norwegen
 Molden (Schnega), Ort in der Gemeinde Schnega im Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Molden (Programm), ein Programm zur Visualisierung von molekularen und elektronischen Strukturen
 Molden (Familie), österreichische Schriftsteller- und Intellektuellenfamilie (siehe dort für Namensträger)
 Molden Verlag, 1964 in Wien gegründeter Verlag, seit 2007 Teil der Grazer Styria-Pichler-Verlagsgruppe

Molden ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Molden (1924–2014), österreichischer Widerstandskämpfer, Journalist, Autor, Verleger und Diplomat

 Hanna Molden (* 1940), österreichische Journalistin
 Otto Molden (1918–2002), österreichischer Widerstandskämpfer und Kulturpolitiker
 Paula Molden (1887–1951), siehe Paula Preradović, österreichische Schriftstellerin, Verfasserin des Textes der österreichischen Bundeshymne

molden steht für:
 Fachbegriff, um die Körbchen von BHs nahtlos zu formen